Атачка () — деревня в Тарском районе Омской области России. Входит в состав Заливинского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Заливинское сельское поселение».

География 
Атачка находится на северо-западе части региона, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на р. Иртыш.

Абсолютная высота — 69 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 5 человек мужчин — 4, женщин — 1 (80,0 и 20,0 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 100 % от общей численности населения в 6 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Водный и автомобильный транспорт.

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Тарского района
Населённые пункты на реке Иртыш